

Lokalizacje

Niemcy 
 Pfaffenberg – dzielnica Wiehl
 Pfaffenberg – dzielnica Zell im Wiesental
 Mallersdorf-Pfaffenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen